Europsko prvenstvo u vaterpolu – Beograd 2016. 32. je izdanje ovog natjecanja koje se održalo u srbijanskom glavnom gradu Beogradu od 10. do 23. siječnja 2016. godine. Ovo je prvo izdanje nakon 1991. na kojem se natjecalo 16 umjesto dotadašnjih 12 reprezentacija. Sve utakmice su odigrane u Beogradskoj areni, što je veliki iskorak za vaterpolo kao šport jer je utakmice uživo moglo gledati više od 11 500 navijača. Do ovog prvenstva bazeni u kojima su održavane vaterpolske utakmice nikad nisu primali više od 5 000 gledatelja. Završnicu je uživo gledalo oko 18 473 navijača, čime je postavljen rekord u povijesti vaterpola. Jedini debitant je reprezentacija Malte. Branitelj naslova je domaćin, reprezentacija Srbije. Drugi put se vaterpolsko EP održava u Beogradu, prvi put je bio 2006. godine.

Svoj treći uzastopni i ukupno četvrti naslov europskog prvaka osvojila je Srbija.

Turnir 

Ždrijeb skupina održan je 4. listopada 2015. godine.

Skupina A 

{|
|

Skupina B 

{|
|

Skupina C 

{|
|

Skupina D 

{|
|

Izbacivanje

Povezani članci 

 Europsko prvenstvo u vaterpolu za žene – Beograd 2016.

Izvori 

2016.
 2016
Vaterpolo u Beogradu